Чемпионат Польши по футболу 1931 — 5-й сезон Чемпионата Польши по футболу. В этом сезоне победа в Чемпионате досталась Гарбарнии.

Информация 
 Чемпион Польши: ФК Гарбарния (Краков)
 Вице-чемпион: ФК Висла (Краков)
 Вылет: ФК Лехия (Львов).

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

1931
Польша
Спорт в Польше в 1931 году